2 miejscowości w Polsce: 
 Sadłowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Sadłowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice